Християнсоциална партия може да се отнася за:
 Християнсоциална партия (Австрия), 1891 – 1934
 Християнсоциална партия (Германия), 1878 – 1918